Кэ́трин Энн «Кейт» Бо́суорт (; род. 2 января 1983) — американская киноактриса и фотомодель.

Биография 
Родилась 2 января 1983 года в Лос-Анджелесе. Кейт — единственный ребёнок в семье домохозяйки Патрисии Поттер и одного из руководителей сети магазинов  Хэла Босуорта. У Кейт Босуорт врождённая секторная гетерохромия: левый глаз голубой, а правый наполовину карий.

В возрасте 6 лет семья Кейт переехала из Сан-Франциско из-за профессиональной деятельности отца. В основном она росла на Восточном побережье, Массачуссетсе и Коннектикуте.

В детстве Босуорт мечтала стать профессиональной наездницей. В 14 лет она получила чемпионский титул в конном спорте. Босуорт изучала французский язык в школе , где также выступала за футбольную команду и за команду лакросс. 

Актёрская карьера Босуорт началась в 1998 году с картины Роберта Редфорда «Заклинатель лошадей». Продюсеры фильма подыскивали актрису, умеющую ездить на лошади, и она получила эту роль.

В январе 2008 года Кейт Босуорт стала новым лицом Calvin Klein Inc.

В 2010 году Босуорт в содружестве со стилисткой Шер Коултер запустила линию ювелирных украшений JewelMint, выступив её дизайнером.

Личная жизнь 
В конце 2000 года Босуорт была принята в Принстонский университет, но позже из-за значительных перерывов в учёбе была отчислена. Она является членом добровольной организации Appalachia Service Project.

С конца 2002 года Босуорт встречалась с Орландо Блумом. В 2006 году они разошлись. Затем, начиная с сентября 2006 года, актриса встречалась с британской моделью и музыкантом Джеймсом Руссо после того, как они познакомились после вечеринки у Марка Джейкобса. Для неё Руссо написал песню «To Make You Mine».

Также Босуорт встречалась с актёром Александром Скарсгардом.

С июля 2011 года встречается с режиссёром Майклом Полишем. В августе 2012 года пара объявила о своей помолвке. 31 августа 2013 года пара поженилась на ранчо Рок Крик, Филипсбург, штат Монтана.

Кейт говорит, что хотя конный спорт — её хобби, она не может им заниматься, так как существует риск получения травмы, которая помешает её актёрской карьере.

Фильмография

Признание и награды 
 В 2005 году заняла 38 место в списке журнала Maxim «Hot 100 of 2005» и 60 место в списке журнала FHM «100 Sexiest Women in the World 2005».
 В 2006 году заняла 8 место в списке журнала Maxim «Hot 100 of 2006» и 69 место в списке журнала FHM «100 Sexiest Women in the World 2006».
 В 2008 году заняла 76 место в списке журнала Maxim «Hot 100 of 2008».

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Кохассет
Фотомодели США
Фотомодели по алфавиту
Киноактрисы США